Teachout est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1904-1985), joueur américain de baseball 
  (1956-), critique américain, biographe, librettiste, auteur, dramaturge et blogueur ;
  (1971-), universitaire et militante politique américaine ;

Architecture 
 , bâtiment à Des Moines dans l'Iowa aux États-Unis.

Patronyme anglais